Кашуэйра-Дорада:

 Кашуэйра-Дорада — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Кашуэйра-Дорада — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.